Voir aussi  et 

On Trial est le titre de :
 On Trial, pièce de théâtre d'Elmer Rice de 1914 ;
 On Trial, film de James Young sorti en 1917 ;
 On Trial, film de Archie Mayo sorti en 1928 ;
 On Trial, film de Terry O. Morse  sorti en 1939 ;
 On Trial, série télévisée de 1955-1956 ;
 On Trial, téléfilm de 1993 de George Elanjian Jr. et Dan Lerner.

Voir aussi 
  
 
 Youth on Trial, film de 1945